Gran turismo kan avse:

 Gran turismo - en bekväm typ av sportbil
 Gran Turismo (spelserie) – en serie på racingspel från Japan utvecklade av Polyphony Digital
 Gran Turismo (spel) - ett spel för PlayStation
 Gran Turismo Sport – ett racingspel utvecklat av Polyphony Digital och publicerat av Sony Interactive Entertainment för deras Playstation 4-konsol
 Gran Turismo (musikalbum) - en skiva av The Cardigans
 Gran Turismo (tidskrift) - en svensk biltidning
 Gran Turismo (TV-program) - ett svenskt program på TV8